een voorwerp dat vervaardigd is om mee te snijden en als slag- of steekwapen wordt gebruikt:
 Kling (archeologie), een prehistorisch vuurstenen wapen
 Lemmet
 Kling (plaats), een buurtschap in de gemeente Beekdaelen

Personen:
 Henri Kling (1842-1918), een Frans componist, muziekpedagoog, dirigent, organist en hoornist